Birmingham & District League 1891–92 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der skulle spille en dobbeltturnering alle-mod-alle. For tredje sæson i træk lykkedes det ikke ligaen at kåre en mester, fordi en del af kampene ikke blev spillet.

Efter den forrige sæson havde fire hold forladt ligaen. I stedet blev tre nye hold optaget, heriblandt Great Bridge Unity FC, der vendte tilbage til ligaen efter blot én sæsons pause.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892